Моско́вский райо́н — название городских и сельских районов в ряде стран бывшего СССР, названных в честь города Москвы.

Белоруссия 
 Московский район (Брест)
 Московский район (Минск)

Казахстан 
 Московский район (центр — село Корнеевка) — существовал с 1972 по 1997 год в Северо-Казахстанской области; объединён с Ленинским районом и переименован в Есильский район.
 Московский район — упразднённый 1993 году район города Алма-Ата.

Киргизия 
 Московский район — район в Чуйской области

Латвия 
 Московский район — район в Риге. Упразднён

Россия 
 Московский район (Казань)
 Московский район (Калининград)
 Московский район (Нижний Новгород)
 Московский район (Санкт-Петербург)
 Московский район (Тверь)
 Московский район (Чебоксары)
 Московский район — название Изобильненского района до 1929 года, Ставропольский округ

Таджикистан 
 Московский район — прежнее название района Мир Саида Али Хамадони в Хатлонской области

Туркмения 
 Московский район — название Гарашсызлыкского этрапа Лебапского велаята в 1957—1963 годах

Узбекистан 
 Московский район — название Шахриханского района Андижанской области в 1961—1990-х годах
 Московский район — район Андижанской области, существовавший в 1953—1959 годах
 Московский район — район города Ташкента, упразднённый в 1956 году.

Украина 
 Московский район (Харьков)- названия Салтовского района до 2022 года.
 Московский район — название Голосеевского района Киева до 2001 года.

Примечания